То, что сохранилось в памяти человека, мысленное воспроизведение чего-то сохранённого в памяти.

 Воспоминание — стихотворение Пушкина 1828 года.
 Воспоминание — советский мультфильм 1986 года.
 Воспоминание — песня Нюши 2012 года.

См. также 
 Воспоминания (значения)